Chiesa della Croce, ad Anghiari
Chiesa della Croce, a San Casciano in Val di Pesa
Chiesa della Croce, a Senigallia

Pagine correlate 
 Kreuzkirche